Mesocletodes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1909. Mesocletodes ingår i familjen Argestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Mesocletodes